Carneirense – abitanti di Carneiros
Carneirense – abitanti di General Carneiro (Paraná)